Praia do Meio (Natal)  — praia no estado do Rio Grande do Norte
 Prainha (Torres)  — praia no estado do Rio Grande do Sul
 Praia do Meio (Paraty) — praia no estado do Rio de Janeiro

Meio